SIAL est le sigle du Salon international de l'alimentation.
 sial est un ancien nom donné à la croûte continentale ;